Die Liste der Fahnenträger der italienischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger italienischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Italiens

Einzelnachweise 

Italien
Fahnentrager